David Frölich kan syfta på:

* David Frölich (1595–1678), ungersk naturforskare och geograf 
 David Frölich (1682–1748), svensk greve och militär
 David Fredrik Frölich (1788–1862), svensk greve, skriftställare och riksdagsman
 David Gustaf Frölich (1757–1825), svensk greve och hovstallmästare